

Датская хоккейная лига в сезоне 2015/2016 
Сезон 2015/2016 — это 59-й сезон чемпионата высшего дивизиона Датской хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат

Клубы

Команды сезона 2015/2016

Плей-Офф

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли с 4 по 18 марта 2016 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли с 22 марта по 5 апреля 2016 года.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись 8-го и 10 апреля 2016 года.
Хоккеисты их Фредериксхавна проиграли на своём поле со счётом 2:3 и победили в ответном матче со счётом 3:1. По сумме забитых и пропущенных шайб победу одержала команда «Уайт Хоукс» и завоевала бронзовые медали.

Финал 
Золотые медали были разыграны в серии из шести матчей, которые прошли с 8 по 19 апреля 2015 года. Чемпионом Дании стали хоккеисты Эсбьерг Энерджи. Это была их первая победа в первенстве Дании под нынешним названием и шестая включая выступления команды ХК Эсбьерг.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее
Спорт в Дании в 2015 году
Спорт в Дании в 2016 году